Dufourq steht für:
 Bahía Dufourq, Bucht der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Dufourcq